

События 
 Консулы Имп. Цезарь М. Аврелий Проб А. и Ноний Патерн.
 Войска, расположенные в Палестине, провозгласили императором Сатурнина. Проб очистил от разбойников Исаврию и Памфилию, а также взял захваченные блеммиями Копту и Птолемаиду. Его полководцы вели войну против Сатурнина.
 279—303 — Епископ Антиохии Кирилл I (+306).
 Умер восточный чжуки-князь (сын Юйфуло). Его сын Ли Юань-хай стал начальником одного из аймаков.

Родились 
 Дорофея Кесарийская — христианская святая, мученица.

См. также